La Classe N peut faire référence à:
 Classe N, une classe de destroyers de la Royal Navy britannique
 Classe N, une classe de dirigeables de l'US Navy
 Classe N, une classe de sous-marins de l'US Navy
 Classe N, une classe de sous-marins de la Regia Marina italienne
 Classe N, une classe de ferries canadien